Bestiář může označovat

 bestiář – kniha obsahující popisy skutečných i mytických zvířat, oblíbený žánr ve středověku
 Bestiář Barbary Nesvadbové – kniha od Barbary Nesvadbové
 Bestiář (film) – český film z roku 2007 natočený na motivy z knihy od Barbary Nesvadbové